Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce – chiesa parrocchiale di Aldino
 Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce – chiesa parrocchiale di Croce di Musile di Piave;
 Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce  – chiesa parrocchiale di Santa Croce (Trieste);
 Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce – chiesa parrocchiale del quartiere di Santa Croce di Carpi;
 Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce – chiesa parrocchiale di San Pellegrino Terme;